

События 
 В Русском государстве правит Василий I Дмитриевич.
 В Корее изготовлен первый в мире наборный металлический шрифт.
 В Венеции создан первый в мире карантинный пункт для изоляции заболевших бубонной чумой.
 Король Швеции Эрик XIII дарует Выборгу статус города
 Захват Витовтом Вязьмы.
 Через Германию и Италию Мануил II возвратился в Грецию и Константинополь. Иоанн VII получил во владение остров Лемнос и Фессалонику.
 Восстание в Видинском районе Болгарии.
 Белград становится столицей Сербской деспотии.
 Владетельный князь Яньцзина Чжу Ди, сын Чжу Юань-чжана, сверг императора и захватил престол.
 1403—1424 — Император Китая Чэнцзу (Чжу Ди). Годы его правления получили название Юнлэ («Вечной радости»). Столицами империи стали Яньцзин (Бэйцзин («Северная столица») (Пекин)) и Цзиньлин (Наньцзин («Южная столица») (Нанкин)).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1403 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1403 году
 Василий Кирдяпа (около 1350—1403) — старший сын Дмитрия Константиновича суздальско-нижегородского, князь суздальский и городецкий, родоначальник старшей ветви князей Шуйских.

См. также